Margaret Dupont ha battuto in finale Doris Hart 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Louise Brough (semifinali)
 Margaret duPont (Campionessa)
 Doris Hart (finale)
 Shirley Fry (terzo turno)

 Pat Todd (quarti di finale)
 Gussy Moran (primo turno)
 Beverly Baker (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1949